Паруш Парушев може да се отнася за:
 Паруш Парушев (литератор) (р. 1947) – български поет, учител
 Паруш Парушев (художник) (р. 1957) – български художник